Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2008 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III

Подгруппа I 
 ТК «Локомотив», Пловдив, Болгария, грунт

 9 — 13 апреля 2008

Итог 
  и  переходят в группу 2 зоны Европа/Африка.
  и  переходят в группу 4 зоны Европа/Африка.

Подгруппа II 
 Master Class Tennis and Fitness Club, Ереван, Армения, грунт

 7 — 11 мая 2008

Предварительный раунд

Плей-офф

Итог 
  и  переходят в группу 2 зоны Европа/Африка.
  и  переходят в группу 4 зоны Европа/Африка.

Группа IV 

 Master Class Tennis and Fitness Club, Ереван, Армения, грунт

 29 апреля — 2 мая 2008

Итог 
 , ,  и  переходят в группу 3 зоны Европа/Африка.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы